Дискогра́фія німецького діджея ATB складається з дев`яти студійних альбомів, однієї компіляції, двадцяти семи синглів, шести відео-альбомів, двадцяти музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Компіляції

The DJ — In The Mix

Сингли

Відеографія

Домашнє відео 
 Addicted To Music DVD (2003)
 No Silence DVD (included in «No Silence — Special Edition Album») (2004)
 Seven Years DVD (2005)
 Live In Poznan DVD (2006)
 Trilogy DVD (included in «Trilogy — The Platinum edition») (2007)
 Future Memories DVD (included in «Future Memories — Limited Edition») (2009)

Музичні відео 
From Movin' Melodies
 9pm (Till I Come) (1998)
 Don't Stop! (1999)
 Killer (1999)

From Two Worlds
 The Summer (2000)
 The Fields of Love (feat. York) (2000)

From Dedicated
 Let U Go (2001)
 Hold You (2001)
 You're Not Alone (2002)

From Addicted to Music
 I Don't Wanna Stop (2003)
 Long Way Home (2003)

From No Silence
 Marrakech (2004)
 Ecstasy (2004)

From Seven Years: 1998—2005
 Believe in Me (2005)
 Humanity (2005)
 Let U Go reworked (2005)

From Trilogy
 Renegade (2007)
 Feel Alive (2007)

From Future Memories
 What About Us (2009)
 L.A. Nights (2009)
 Behind (2009)

Міксовані компіляції 
 1999 Fresh Volume 3 (Disc 2)
 1999 Clubber's Guide To… Trance
 1999 Kontor — Top Of The Clubs Volume 03 (Disc 1)
 1999 Kontor — Top Of The Clubs Volume 04 (Disc 1)
 2000 G.R.O.O.V.E.
 2000 Trance Mix USA
 2001 Trance Nation America Two (Disc 1)
 2002 Kontor — Top Of The Clubs Volume 16 (Disc 1)
 2010 Sunset Beach DJ session POL #16

Студійні альбоми у складі Sequential One 
 1995 Dance
 1998 Energy
 1999 Decades

Sequential One/SQ-1 

 1993 «Let Me Hear You»
 1993 «Dance/Raving»
 1994 «Here We Go Again»
 1994 «Back To Unity»
 1995 «Never Start To Stop»
 1995 «Happy Feelings»
 1995 «Pump Up The Bass»
 1996 «My Love Is Hot» (with Morpha)
 1996 «I Wanna Make You/Get Down» (with Morpha)
 1997 «Dreams» (with Morpha)
 1998 «Imagination» (with Morpha and Barry Mullen-Pascher)
 1998 «Inspiration Vibes»
 1999 «Angels/Moments In Atmosphere»
 1999 «Can You Feel…»
 1999 «Music So Wonderful»
 2000 «One, Two, Three»
 2001 «Dance 2001»
 2002 «Balare» (with Roberto Mirto and RuDee)

Love & Fate 

 1996 «Love And Fate EP»
 1997 «Deeper Love»
 1998 «Love And Fate Part II»

Re-Flex 

 2000 «Lui»
 2000 «Ubap»
 2001 «Babadeng»
 2002 «Headbangers Go»
 2004 «Abdulle»
 2007 «Lui 2007»

Під іншими іменами 
 1993 «Deep In Your Soul», як Space Corp 1 (з Thomas Kukula)
 1993 «Trance Music Was Born», як All In Vain (з Thomas Kukula)
 1995 «Na Na Na», як Beatmen (з Stefan Heinemann)
 1995 «Move On Groove One», як Ironic Beat (з Woody van Eyden)
 1996 «(Here Comes) The Music)», як Danny Lee
 1996 «Suck Me», як Naughty A.T.
 1998 «Guitano/Beach Vibes», як E.F.F. (з Woody van Eyden)
 1998 «Tower Inferno», як Inferno DJs (з Woody van Eyden, Kosmonova and Bass Bumpers)
 1999 «Why Don't You», як Inferno DJs (з Woody van Eyden, Kevin C. Cox and Bass Bumpers)
 1999 «Hypnotic», як U.K.W. (з Woody van Eyden, Spacekid and Ray Corn)
 2000 «Electric Love», як U.K.W. (з Woody van Eyden, Spacekid and Ray Corn)
 2001 «Tanztablette», як Unit 2 (з Alex M.O.R.P.H.)
 2004 «Union», як Farrago (з Kai Tracid)

Співпродюсування з іншими артистами 
 1995 DJ Jacques O. feat. Jennifer Boyce — «Kiss Me»
 1996 Bob Doope — «A Wonderful Time (Up There)»
 1996 Joan Robinson — «Work It Out»
 1998 Woody van Eyden — «Freaky Wings»
 1998 Woody van Eyden — «Fiesta in Mallorca»
 1998 Woody van Eyden — «Time Now»
 1999 Woody van Eyden — «Get Ready»
 2000 Woody van Eyden — «Feels Like Flyin'»

Ремікси

Примітки 

ATB
ATB